Den stillsamme amerikanen, eller The Quiet American, kan syfta på:

 Den stillsamme amerikanen (roman) – roman från 1955 av Graham Greene, originaltitel The Quiet American
 Den stillsamme amerikanen (1958) – amerikansk film från 1958 baserad på romanen, originaltitel The Quiet American
 Den stillsamme amerikanen (2002) – film från 2002 baserad på romanen, originaltitel The Quiet American